Сьерра-де-Егуас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гуадальтреба. Занимает площадь 86 км². Население — 3545 человек (на 2010 год). Расстояние — 83 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
 SierradeYeguas.com, página de la localidad

Муниципалитеты Малаги